

Персоналії 
 Ібузір Главан
 Ігор Главан (1990) — український легкоатлет.

Топоніми 
 Главан () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Сілістра.
 Главан () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.